Копти  — топоним:

Белоруссия 
 Копти — агрогородок в Витебском районе Витебской области.
 Копти — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Копти — деревня в Дятловском районе Гродненской области.

Украина 
 Копти — село в Жолковском районе Львовской области.
 Копти — село в Козелецком районе Черниговской области.